Rönnören (Kalix), een eiland in de Kalixarchipel
Rönnören (Luleå), een eiland in de Lulearchipel